

Ґміна Поповичі — колишня (1934—1939 рр.) сільська ґміна Перемишльського повіту Львівського воєводства Польської республіки (1918—1939) рр.

Поповичі — село, Цілинний район, Алтайський край

Поповичі — село, Волинська область, Ковельський район
 Поповичі — село, Львівська область, Яворівський район

Поповичі — село, Дубровницько-Неретванська жупанія, громада Конавле